Hochfrühling steht für:
 Mittfrühling, die mittlere Phase des Frühlings März–April
 Vollfrühling, die Endphase des Frühling April–Mai